Umbrele trecutului se poate referi la:
 Umbrele trecutului (film) (A History of Violence)
 Umbrele trecutului (telenovelă) (Pecados ajenos)